Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Марію Шарапову з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= В Азаренко
|RD1-score01-1=710
|RD1-score01-2=77
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=68
|RD1-score02-2=63
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Л Шафарова
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К Макарова
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= МТ Торро Флор
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Ф Ск'явоне
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= О Весніна
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=0r
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= М Бартолі
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= Р Вінчі
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=2
|RD1-seed10=
|RD1-team10= В Лепченко
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ю Гергес
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Б Йовановські
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А Моріта
|RD1-score13-1=0r
|RD1-score13-2=
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= С Кирстеа
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= У Радванська
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= С Еррані
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= В Азаренко
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=3
|RD2-seed02=
|RD2-team02= К Макарова
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= МТ Торро Флор
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= М Бартолі
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=
|RD2-team05=

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= А Кербер
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С Шувей
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=2

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А Корне
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=710
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К Бертенс
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=68
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ц Чжен
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С Кузнецова
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= К Джорджі
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=11
|RD1-team08= Н Петрова
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=16
|RD1-team09= А Іванович
|RD1-score09-1=610
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=712
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Є Янкович
|RD1-score11-1=77
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= Ш Схеперс
|RD1-score12-1=61
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= М Рибарикова
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Л Робсон
|RD1-score14-1=64
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Ц Піронкова
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= А Радванська
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= А Кербер
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А Корне
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03={{nowrap| С Кузнецова}}
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=11
|RD2-team04= Н Петрова
|RD2-score04-1=62
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=4

|RD2-seed05=16
|RD2-team05= А Іванович
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Ш Схеперс
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Л Робсон
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=4
|RD2-team08= А Радванська
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=1
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= А Кербер
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=7
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=5

|RD3-seed03=16
|RD3-team03= А Іванович
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=77
|RD3-seed04=
|RD3-team04= Л Робсон
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=2
|RD3-score04-3=65

|RD4-seed01=6
|RD4-team01= А Кербер
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=1
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=16
|RD4-team02= А Іванович
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

 Секція 4 

|RD1-score07-1=79
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=9
|RD1-team08= С Стосур
|RD1-score08-1=67
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=15
|RD1-team09= Д Цібулкова
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Л Цуренко
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= С Лісіцкі
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С Арвідссон
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= К Макгейл
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=5
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= П Шуай
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=7
|RD1-score14-3=1

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= А Дулгеру
|RD1-score15-1=5
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= М Шарапова
|RD1-score16-1=7
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= П Квітова
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=3
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= Д Гантухова
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=
|RD2-team03= К Канепі
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=15
|RD2-team05= Д Цібулкова
|RD2-score05-1=64
|RD2-score05-2=63
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= С Лісіцкі
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= К Макгейл
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= М Шарапова
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=WC
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= К Канепі
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= С Лісіцкі
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= М Шарапова
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2='''7
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= К Канепі
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Моніка Нікулеску
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mutua Madrid Open
Жінки, одиночний розряд